Aminofenol é o nome genérico de três compostos orgânicos, isômeros de posição, de fórmula C6H7NO, formados de um anel benzênico ao qual estão ligados uma hidroxila, que o faz um fenol, e um radical amina.

Podem ser definidos também, como um fenol aminado ou uma anilina hidroxilada.

Os isômeros, vistos na figura acima são, em ordem, o 2-aminofenol ou orto-aminofenol,  o 3-aminofenol ou meta-aminofenol e o 4-aminofenol ou para-aminofenol.

Todos com massa molar de 109.13 g/mol.

Ver também 

 Aminobenzaldeído

Aminas
Fenóis

de:Aminophenole